Аспак () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Верхній Рейн
 Аспак () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Мозель